Пётр Ершо́в: Ершов, Пётр Андреевич (1878—1939) — депутат Государственной думы.
 Ершов, Пётр Иванович (?—1811) — генерал-майор, герой русско-шведской войны 1788—1790 годов.
 Ершов, Пётр Михайлович (1910 — 1994) — русский актёр, режиссёр, теоретик театра, исследователь психологии человеческого поведения.
 Ершов, Пётр Павлович (1815—1869) — русский писатель, автор книги «Конёк-Горбунок».